Punta Roncia – montagna delle Alpi Graie
 Forte Roncia – forte costruito sotto l'omonima montagna